Ел Чакал има више значења:

 Ел Чакал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чакал (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чакал (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику